Tiosséra peut désigner :
 Tiosséra, une localité située dans le département de Kampti au Burkina Faso
 Tiosséra, une localité située dans le département de Loropéni au Burkina Faso

Homonymie de localités